Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji PBZ Zagreb Indoors 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové se turnaje nezúčastnili.

Soutěž čtyřhry vyhrála druhá nasazená chorvatsko-finská dvojice Marin Draganja a Henri Kontinen, jejíž členové ve finále zdolali francouzsko-indický pár Fabrice Martin a Purav Raja po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 250 bodů.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  '''Marin Draganja /  Henri Kontinen (vítězové)
  Andre Begemann /  Robin Haase (1. kolo)
  Sergej Betov /  Aleksandr Buryj ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2015